Niemcy:
 Binningen – dzielnica gminy Baienfurt w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg
 Binningen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Szwajcaria:
 Binningen – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Arlesheim